M33 ou M.33 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Domaine militaire 
 HMS M33, un navire de guerre de la Royal Navy.

Sciences 
Astronomie
 M33, la galaxie du Triangle (Messier 33) ;
 M33 X-7, une source de rayons X située dans la galaxie du Triangle.

Médecine
 Dermatopolymyosite, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
 Macchi M.33, un hydravion de course italien.

Route
  Route serbe M33 reliant Požarevac à la frontière bulgare.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres